Baldessari ist der Familienname folgender Personen: 

 Irene Baldessari (* 1993), italienische Mittelstreckenläuferin
 John Baldessari (1931–2020), US-amerikanischer Künstler
 Luciano Baldessari (1896–1982), italienischer Architekt
 Roberto Iras Baldessari (1894–1965), italienischer Maler und Kupferstecher

Siehe auch:
 Baldassari